Nimetön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nimetön (klippor), Norra Österbotten, 
 Nimetön (sjö), Kajanaland, 
 Nimetön (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Nimetön (klippa i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,35, long 27,34), 
 Nimetön (klippa i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,42, long 27,17), 
 Nimetön (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,34, long 25,52), 
 Nimetön (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,25, long 28,09), 
 Nimetön (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,42, long 28,91), 
 Nimetön (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Nimetön (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Nimetön (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 28,18), 
 Nimetön (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,03, long 25,96), 
 Nimetön (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,88, long 28,98), 
 Nimetön (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Nimetön (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,67), 
 Nimetön (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Nimetön (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 29,23), 

Robotskapade Finlandförgreningar